Язиджик е град в окръг Никсар на провинция Токат.

История 
Името на града се споменава като Гейран в османските регистри от 1530 г. В документите от преброяването от 1916 г. от османския период се вижда, че в село Гейран живеят турци и християнско гръцко малцинство. В селото има 134 домакинства, а населението му е 945 жители. Селището, чието име е променено на „Язиджик“ през 1960 г., е публикувано в Официален вестник от 23 юни 1976 г. и номер 15625, 3-ти Държавен съвет. Придобива статут на град с тристранен указ с решение на Управлението от 29.04.1976 г. и номер 1976/297-303.  Общинският статут на Язиджик трябваше да изтече през 2013 г., когато населението му спадна до по-малко от 2000 души.  Въпреки това, в резултат на административното обединение, градът е спасен от закриване, когато населението му надхвърли 2000 души в края на годината.

География 
Залив; 70 до центъра на град Токат км, на 25 от центъра на град Никсар км. Общината полага усилия да отвори за туризъм планините Karaçam, Düden и Laldız, които са планините на град Yazıcık. В град Niksar Yazicik има значително количество мина за лят бентонит и пръст за избелване. Повечето и почти цялата земя на град Yazicik се състои от мина за бентонит.

Население

Управление

кметство 
Тунджър Узуноглу беше избран за кмет на език за 8 последователни мандата.

Източник

външни връзки 
http://www.yazicik.bel.tr
 
 

Градове в Турция